L'édition 2018 du tournoi de tennis de Bombay se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Luksika Kumkhum remporte le titre en simple. En finale, elle bat Irina Khromacheva, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Natela Dzalamidze et Veronika Kudermetova.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Russes Anna Kalinskaya et Vera Zvonareva. Elles sont respectivement remplacées par Lu Jiajing et Deniz Khazaniuk.

Lauréates 
Luksika Kumkhum remporte le tournoi en simple, Natela Dzalamidze et Veronika Kudermetova celui en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bombay
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Bombay
Sport en Inde en 2018
Tennis en novembre 2018